Christmas Eve and Other Stories —  дебютный студийный альбом американской рок-группы Trans-Siberian Orchestra, вышедший в 1996 году. Это рок-опера в жанре христианской притчи: по сюжету, Господь в ночь Рождества посылает своего ангела на Землю проверить, осталось ли на ней что-либо достойное спасения. Ангел встречает различных добрых людей, собирает песни и истории и в финале приносит их Богу.

Список композиций 
 «An Angel Came Down» — 3:52
 «O Come All Ye Faithful/O Holy Night» — 4:19 *
 «A Star to Follow» — 3:49
 «First Snow» — 3:53 *
 «The Silent Nutcracker» — 2:22 *
 «A Mad Russian’s Christmas» — 4:42 *
 «The Prince of Peace» — 3:33
 «Christmas Eve/Sarajevo 12/24» — 3:25 *
 «Good King Joy» — 6:36
 «Ornament» — 3:37
 «The First Noel» — 0:55 *
 «Old City Bar» — 6:18
 «Promises to Keep» — 2:41
 «This Christmas Day» — 4:20
 «An Angel Returned» — 3:52
 «O Holy Night» — 2:39 *
 «God Rest Ye Merry Gentlemen» — 1:16 *

(*) отмечены инструментальные композиции

Участники записи 

 Paul O’Neill — Producer
 Robert Kinkel — Co-Producer
 Dave Wittman — Recording and Mix Engineer

Вокалисты 
Solos:
 Zak Stevens
 John Margolis
 Marlene Danielle
 Michael Fawcette
 Thomas Faresse
 Ken Williams
 Babi Floyd

Back-Ups:
 Zak Stevens
 Nancy Jackson
 Peggy Harley
 Latasha Spencer
 Danielle Lander
 Jeffrey Stackhouse
 Timothy Carosi
 Peter Valentine

 Child choir
 Anthony Piccolo — дирижёр

Choir:
 Joseph Murray
 Adrian Ross
 Nigel Tangredi
 Warren Wilson
 Beth Butler
 Cabiria Jacobson
 Rachel Rosenfield
 Caroline Ross

Инструменталисты 

 соло
 Cello — Mary Wooten
 French Horn — John Clark

 Orchestra
 Robert Kinkel — Piano and Keyboards
 Johnny Lee Middleton — Bass
 Jon Oliva — Piano, Keyboards and Bass Guitars
 Paul O’Neill — Rhythm Guitars
 Al Pitrelli — Lead, Rhythm and Bass Guitars
 Jeff Plate — Drums
 Chris Caffery — Additional Guitars on «Christmas Eve (Sarajevo 12/24)»

Ссылки 
 Trans-Siberian Orchestra Homepage
 Christmas Eve and Other Stories Page

Альбомы 1996 года
Рок-оперы
Альбомы Trans-Siberian Orchestra